Jeníkov può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Jeníkov, comune del distretto di Chrudim, nella regione di Pardubice
Jeníkov, comune del distretto di Teplice, nella regione di Ústí nad Labem
Golčův Jeníkov, città del distretto di Havlíčkův Brod, nella regione di Vysočina 
Větrný Jeníkov, comune del distretto di Jihlava, nella regione di Vysočina